Николай Саков:
 Саков, Николай Константинович (1923—1996) — Герой Советского Союза.
 Саков, Николай Ставрович (1889—1930) — один из первых греческих и российских военных лётчиков.